Tocorno puede referirse a:

 el nombre común de la planta Quercus pyrenaica (Ávila); o
 el nombre común de la planta Quercus coccifera.